Cyclolabus är ett släkte av steklar som beskrevs av Heinrich 1936. Cyclolabus ingår i familjen brokparasitsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Brokparasitsteklar
Cyclolabus